Les Marzellspitze désignent trois sommets montagneux dans les Alpes de l'Ötztal (en allemand Ötztaler Alpen) ou Alpes vénostes (en italien Alpi Venoste), à la frontière entre l'Autriche et l'Italie.

 Östliche Marzellspitze, 3550 m
 Mittlere Marzellspitze, 3532 m
 Westliche Marzellspitze, 3529 m